Алекса́ндр Бори́сович Соколо́в: Соколов, Александр Борисович (род. 1971) — советский и российский легкоатлет, священник.
 Соколов, Александр Борисович (род. 1975) — российский научный журналист и популяризатор науки.